John Perkins, el nombre puede pertenecer a las siguientes personas:

John Perkins (1945), economista, empresario, escritor y activista estadounidense.
John Perkins (1954), jugador de rugby británico.
John Perkins (1902–1977), político australiano.
John Perkins (1930), pastor cristiano y activista de los derechos civiles estadounidense.